Entre les moltes òperes que porten per títol Alcestis, basades en la tragèdia homònima d'Eurípides, destaquen les següents:

Referències 
 Guia Universal de la Música Clàssica. Pascual, Josep. Ed. Robinbook 2004
 Òpera. VV. AA. Ed. Könemann Verlagsgesellschaft 1999